Buslijn 68 (Rotterdam)
 Buslijn 68 (Winsum-Leens)
 Buslijn 192 (Amsterdam), voorheen lijn 68